Скотт Бе́йли (; 12 марта 1970, Брамптон, Онтарио, Канада) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого (когда является скипом команды) или первого (в командах других скипов).

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2004).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 12 лет.

Работает владельцем бизнеса, фирма Bailey Contracting.

Женат, жена Дарлин (). У них трое детей: сын Ник (, род. 1994), дочери Кейтлин (, род. 1997) и Макензи (, род. 2007)..

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу